Daeng – rosso in thailandese

Geografia 
Thailandia:
 Din Daeng – distretto di Bangkok
 Distretto di Non Daeng – distretto nella provincia di Nakhon Ratchasima
 Distretto di Non Din Daeng – distretto nella provincia di Buriram
 Distretto di Pluak Daeng – distretto nella provincia di Rayong
 Distretto di Thung Yang Daeng – distretto nella provincia di Pattani
 Distretto di Wihan Daeng – distretto nella provincia di Saraburi

Altro 
 Daeng – titolo ereditario malese di discendenza reale
 Krating Daeng – bevanda energetica prodotta dalla T.C. Pharmaceuticals e venduta per lo più in Asia